Гжеляк () — польская фамилия. Известные носители:
 Гжеляк, Бартломей (род. 1981) — польский футболист.
 Гжеляк, Бартош (род. 1978) — шведский футболист и тренер.